Satoshi és un nom propi japonès.

Personatges 
 Satoshi Nakamoto, pseudònim del creador (o grup de creadors) del Bitcoin.
 Satoshi Tajiri, creador de Pokemon.
 Ash Ketchum (Satoshi en l'original japonès), personatge fictici de l'anime Pokémon.

Altres usos 
 Un «satoshi» és igual a 0,00000001 bitcoins, en referència a Satoshi Nakamoto.